Il doppio dell'HP Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Chang Kai-chen e Lilia Osterloh erano le detentrici del titolo ma Osterloh non ha partecipato a questa edizione del torneo. Chang Kai-chen ha fatto coppia con Jill Craybas ma sono state eliminate al primo turno.

Kimiko Date Krumm e Zhang Shuai hanno sconfitto in finale Vania King e Jaroslava Švedova per 7-5, 3-6, [11-9].

Teste di serie

 Vania King /  Jaroslava Švedova (finale)
 Hsieh Su-wei /  Zheng Jie (primo turno)

 Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (semifinale) 
 Kimiko Date Krumm /  Zhang Shuai (campionesse)

Tabellone

Note 
 

HP Open 2011